Michael Rodríguez (wielrenner), Colombiaans wielrenner geboren in 1989
 Michael Rodríguez (voetballer), Costaricaans voetballer geboren in 1981
 Michaël Rodriguez, voetballer die speelt bij FC Black Stars (1. Liga)